Contea di Ripley o Ripley County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Ripley (Indiana)
 Contea di Ripley (Missouri)